Список существовавших металлургических заводов на территории Сибири с XVIII века до конца XIX века:

См. также 
 Металлургические заводы Урала

Примечания 

Металлургические заводы Российской империи